Niemcy:
 Sohren – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Peter Sohren – niemiecki muzyk

Zobacz też:
 Sören